La saison 1956 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. C'est la première édition disputé selon le calendrier "nordique", sur l'année civile. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDr-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est le SC Wismut Karl-Marx-Stadt, vainqueur du championnat de transition la saison dernière, qui confirme son statut en remportant la compétition cette année. Le club termine en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le SC Aktivist Brieske-Senftenberg et 4 sur le SC Lokomotive Leipzig et remporte donc le premier titre de champion (officiel) de son histoire. Il devient par la même occasion la première équipe représentant la RDA à participer à une compétition européenne, à savoir la Coupe d'Europe des clubs champions.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1956 en Allemagne de l'Est